Die NBA-Saison 2009/10 war die 64. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 27. Oktober 2009 und endete am 14. April 2010. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 17. April 2010, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten.

Saisonverlauf

Schiedsrichterstreik 
Die 57 Profi-Referees der NBA kündigten nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen mit der NBA in Chicago an, nicht an dem alljährlichen Trainingscamp vor Saison-Beginn teilzunehmen. Die NBA reagierte nicht auf das Verhalten der Schiedsrichter und sperrte diese für die Pre-Season aus. Stattdessen pfiffen in der Vorbereitung Schiedsrichter aus unteren Ligen und der WNBA. Kurz nach der Pre-Season fand letztendlich eine Einigung statt und der Profi-Schiedsrichterkader übernahm die Regular Season und die Playoffs als Schiedsrichter.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison begann Ende Oktober mit den Spielen Boston Celtics – Cleveland Cavaliers (95:89), Washington Wizards – Dallas Mavericks (102:91), Houston Rockets – Portland Trail Blazers (87:96) und Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers (92:99). Die New Jersey Nets begannen die Saison mit dem Rekord von 18 Niederlagen in Folge. Auch im weiteren Verlauf der Saison konnten sie den letzten Platz der Tabelle nicht mehr verlassen. Im Spiel der Chicago Bulls gegen die Denver Nuggets am 10. November 2009 konnte erst nach zehnminütigem Videostudium festgestellt werden, wer das Spiel in den letzten Zehntelsekunden gewonnen hatte: Mit 0,3 Sekunden auf der Uhr warf Kirk Hinrich von den Bulls zu Brad Miller, der drehte sich und traf. Nachdem Dwight Howard von den Orlando Magic auf die Niederlage gegen die Detroit Pistons und seinen Platzverweis mit Kritik an den Schiedsrichtern reagierte, bekam er am 11. November 2009 eine Geldstrafe von 15.000 US-Dollar.

Zum Ende der regulären Saison standen sowohl im Westen wie im Osten die besten Teams des Vorjahres auf Platz 1 (Los Angeles Lakers und Cleveland Cavaliers). Im Westen folgen hier die Teams aus Dallas, Utah, Denver und Phoenix, im Osten sind es Orlando, Atlanta und Boston. Zu den Überraschungen der Saison gehören Oklahoma, die es im Westen in die Playoffs geschafft haben sowie im Osten die Milwaukee Bucks, die mit ihrem Rookie Brandon Jennings auf Platz 5 liegen.

Die negativen Überraschungen waren im Westen die Houston Rockets und die New Orleans Hornets, die beide nach einigen Jahren erstmals wieder nicht in den Playoffs vertreten sind und im Osten die New Jersey Nets, die lange Zeit auf dem besten Weg waren, einen neuen Negativrekord aufzustellen, was erst durch einen Zwischenspurt Ende März vermieden wurde.

Zum Ende der regulären Saison sicherten sich die Chicago Bulls den letzten Play-off-Platz neben den Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Charlotte Bobcats, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Boston Celtics und den Miami Heat.

All-Star Game 
Das All-Star Game 2010 fand am 14. Februar 2010 vor 108.713 Zuschauern im Cowboys Stadium in Arlington statt. Die Auswahl des Ostens gewann das Spiel mit 141:139. MVP des Spiels wurde Dwyane Wade von den Miami Heat.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der vierte Platz garantiert, auch wenn mehr als drei Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht haben.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: LeBron James, Cleveland Cavaliers
 Defensive Player of the Year: Dwight Howard, Orlando Magic
 Rookie of the Year: Tyreke Evans, Sacramento Kings
 Sixth Man of the Year: Jamal Crawford, Atlanta Hawks
 Most Improved Player: Aaron Brooks, Houston Rockets
 Coach of the Year: Scott Brooks, Oklahoma City Thunder
 All-NBA First Team:
 F – LeBron James, Cleveland Cavaliers
 F – Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 All-NBA Second Team:
 F – Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 F – Carmelo Anthony, Denver Nuggets
 C – Amar'e Stoudemire, Phoenix Suns
 G – Steve Nash, Phoenix Suns
 G – Deron Williams, Utah Jazz
 All-NBA Third Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Pau Gasol, Los Angeles Lakers
 C – Andrew Bogut, Milwaukee Bucks
 G – Joe Johnson, Atlanta Hawks
 G – Brandon Roy, Portland Trail Blazers
 NBA All-Defensive First Team:
 F – LeBron James, Cleveland Cavaliers
 F – Gerald Wallace, Charlotte Bobcats
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Rajon Rondo, Boston Celtics
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Josh Smith, Atlanta Hawks
 F – Anderson Varejão, Cleveland Cavaliers
 C – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 G – Thabo Sefolosha, Oklahoma City
 All-NBA Rookie First Team:
 Tyreke Evans, Sacramento Kings
 Brandon Jennings, Milwaukee Bucks
 Stephen Curry, Golden State Warriors
 Darren Collison, New Orleans Hornets
 Taj Gibson, Chicago Bulls
 All-NBA Rookie Second Team:
 Marcus Thornton, New Orleans Hornets
 DeJuan Blair, San Antonio Spurs
 James Harden, Oklahoma City Thunder
 Jonny Flynn, Minnesota Timberwolves
 Jonas Jerebko, Detroit Pistons

Play-offs 
Alle Play-off-Runden wurden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Erklärung: * Division-Sieger

NBA Finals 2010

Siehe auch 
NBA-Draft 2009

Weblinks 
 Die Saison 2009/10 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Nba 2009/10